Лишак:
 Лишак, Кальман (; 1908—1982) — венгерский физиолог.
 Лишак, Хильда (; род. 2006) — американская журналистка.

См. также 
 Лешак
 
 Лисяк, Ивана
 Лишаков, Григорий Иванович